Strada GR steht für zwei Ortschaften im Kanton Graubünden, Schweiz:
Strada im Engadin, eine Fraktion der Gemeinde Valsot, Kanton Graubünden, Schweiz 
Strada im Oberland, eine bis 1978 selbständige Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz, heute zugehörig zur Gemeinde Ilanz